De Malinese benaming voor de simbing
De Amerikaanse actrice Simbi Khali